

Astronomia 
 1024 Hale – asteroide della fascia principale
 Hale – cratere lunare
 Hale – cratere su Marte
 Telescopio Hale – telescopio dell'Osservatorio di Monte Palomar

Geografia 
 Antartide
 Hale – ghiacciaio dell'isola Thurston

 Argentina
 Hale – località del Partido di Bolívar

 Regno Unito
 Hale – parrocchia civile di Halton, Cheshire
 Hale – villaggio della Greater Manchester
 Hale – parrocchia civile dell'Hampshire
 Tottenham Hale – quartiere nell'area di North London, borgo londinese di Haringey

 Stati Uniti d'America
 Hale – città della Contea di Carroll, Missouri
 Hale – città della Contea di Trempealeau, Wisconsin
 Hale Center – comune (city) della Contea di Hale, Texas
 Hale City – città fantasma della Contea di Hale, Texas

Musica 
 Hale – album degli Hale del 2005
 Hale – gruppo musicale rock alternativo filippino
 HALE – cantautore italiano

Personaggi immaginari 
 Cornelia Hale – personaggio del fumetto W.I.T.C.H.
 Jasper Hale – personaggio della serie Twilight
 Rosalie Hale – personaggio della serie Twilight

Persone 
 Hale – re di Assiria nel XXI secolo a.C.
 Alan Hale – astronomo statunitense
 Alan Hale – attore statunitense
 Amanda Hale – attrice britannica di origini irlandesi
 Angelica Hale – cantautrice statunitense
 Barbara Hale – attrice statunitense
 Brenda Hale, Baronessa Hale di Richmond – politica e giudice britannica
 Bruce Hale – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Creighton Hale – attore irlandese, naturalizzato statunitense
 Daniel Hale Williams – cardiochirurgo statunitense
 David Hale – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 Dorothy Hale – attrice statunitense
 Edward Everett Hale – scrittore, storico e religioso statunitense
 Ellen Day Hale – pittrice statunitense
 Fred Hale – calciatore e giocatore di beach soccer salomonese
 Garland Hale "Andy" Barr IV – politico statunitense
 George Ellery Hale – astronomo statunitense
 Georgia Hale – attrice statunitense
 Gregg Hale – produttore cinematografico, regista e scenografo statunitense
 Hal Hale – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Holly Hale – modella britannica
 Jack Hale – velocista australiano
 Jennifer Hale – attrice e doppiatrice canadese
 Ken Hale, propr. Kenneth Oliver Hale – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Kenneth Hale – linguista statunitense
 Leo Hale Taylor – missionario e arcivescovo cattolico statunitense
 Lucy Hale – attrice statunitense
 Matthew Hale – giurista, giudice, avvocato e politico inglese
 Mike Hale – pilota motociclistico statunitense
 Nathan Hale – militare statunitense
 Richard Hale – attore e cantante lirico statunitense
 Ronan Hale – calciatore irlandese, originario dell'Irlanda del nord
 Sarah Josepha Hale – scrittrice, attivista e editrice statunitense
 Tony Hale – attore statunitense
 William Hale White, noto anche con lo pseudonimo di Mark Rutherford – scrittore britannico

Altro 
 Aliʻiōlani Hale – edificio di Honolulu, Hawaii

Pagine correlate 
William Hale